Південнопортовий район  - район у Москві,якому відповідає внутрішньоміське муніципальне утворення муніципальний округ Південнопортовий.Розташований у Південно-Східному адміністративному окрузі .

Площа району - 453 га.Населення - 72026  чол. (2021).

Походження назви 
Назва походить від Південного річкового порту , що розташовується на території сусіднього району Друкарі , а також Південнопортової вулиці , яка проходить по межі району.

Територія та кордони 
Район межує з Таганським районом Центрального адміністративного округу на півночі, з Данилівським районом Південного адміністративного округу  - на заході, і з Нагатинським затоном ЮАО - на півдні, з районами Печатники та Нижегородський  - на сході.

Інфраструктура 
У Южнопортовом районі розташовувалися Московський шинний завод та 1-й Державний підшипниковий завод . КЗБВ 5 і 7, нині переведений на територію Московської області. У Південнопортовому районі знаходиться хлібокомбінат «Пролетарець».

У районі діють 5 поліклінік (у тому числі 1 стоматологічна та 2 дитячі), 12 шкіл, 13 дитячих дошкільних закладів.

У районі працює великий ТЦ "Мозаїка"; ТЦ "Дубрівка".

Визначні пам'ятки 

 Монумент "Вічна Слава працівникам 1-го ГПЗ, які загинули у Великій Вітчизняній війні" (поряд з 3-м виходом станції метро "Дубрівка").
 Храм на честь святих рівноапостольних Мефодія та Кирила, вчителів Словенських на Дубровці (вул. Мельникова, 7). Збудований у 2013 р.
 Храм Святого благовірного князя Олександра Невського у Кожухові (вул. Трофімова, 14). Збудований у 2007 р.
 Театральний центр на Дубровці (колишній палац культури ГПЗ-1) (вул. Мельникова, 7с1) та його кінозал (вул. Мельникова, 7с2). Побудовані в 1974 р. Будівля сумно відома терористичним актом , що стався в жовтні 2002 року . На будівлі є меморіальна дошка з іменами загиблих, а на території перед ним – пам'ятник Жертвам тероризму.
 Кожухівська бухта - бухта в Кожухівському затоні річки Москви, відома знаходженням на її території безлічі списаних суден. Крім того, в бухті розташовані дві покинуті будівлі - водозабірна станція (2-й Південнопортовий проїзд, 8/5) та водонапірна вежа (2-й Південнопортовий проїзд, 8/5с2), побудовані в 1929 р.
 На одному з газонів у сквері імені В. Трофимова знаходиться старовинна водяна колонка, що вросла у дерево. Імовірно, єдина, що збереглася в Москві до наших днів

Парки та сквери 
У Південнопортовому районі немає великих зелених зон. Проте тут розташовується один народний парк «Богатирський» і кілька скверів.

Парк «Богатирський» - упорядкована територія вздовж набережної Кожухівського Затона (в районі вулиці Трофімова ). Народний парк з'явився у 2019 році в рамках створення комфортного міського середовища «Мій район»  . Упорядкування проводили з урахуванням побажань місцевих жителів. Концепцію простору представила компанія "Архком" (проектувальник - ТОВ "Теплоснабінжиніринг")  . Парк являє собою променад біля води і кілька майданчиків для дозвілля, розташованих ярусом вище, біля житлового масиву  . Парк має дитячий і спортивний майданчики, місця для тихого відпочинку. Особливістю є ростові постаті давньоруських богатирів .

Сквер ім. В. Трофімова - упорядкована територія по вулиці Трофімова, розташована навпроти кінотеатру "Свобода" (вул. Трофімова, 17). Був облаштований на прохання мешканців району та вважається «народним» парком.  Назва отримав на честь Героя Радянського Союзу , піхотинця Володимира Трофімова , який до ВВВ жив на вулиці Трофімова (тоді вулиця називалася 3-й Кожухівської )  . У сквері є фонтан, ігрове містечко. У 2019 році тут було встановлено пам'ятник Володимиру Трофімову — погруддя на гранітному п'єдесталі. 

Сквер на вулиці Петра Романова - територія, розташована навпроти бібліотеки №121 (вул. Петра Романова, буд. 6). Була упорядкована у 2019 році в рамках реалізації програми мера Москви Сергія Собяніна «Мій район».  Пам'яткою скверу є фонтан, прикрашений скульптурою персонажа повісті Памели Треверс « Мері Поппінс ».

Архітектура 

У 1925 - 1928 роках на території історичної місцевості Дубрівка було здійснено комплексну житлову забудову, в ході якої було зведено 25 п'ятиповерхових будинків для робітників. Перший блок чотириповерхових корпусів був побудований в 1926 - 1927 роках між 1-ю та 2-ю Дубровськими вулицями (архітектори І. Антонов, А. Мостаков, А. Панін). У 1927-1928 роках був побудований більший комплекс п'ятиповерхових будинків на захід від 1-ї Дубровської вулиці (архітектори В. Бібіков, Є. Шервінський, А. Вегман). Архітектурною особливістю дубровського комплексу житлових будинків є різноманітне оформлення кутових секцій будинків (скошені або втоплені в глибину секції з прямокутними виступами, секції, що виступають з трикутними еркерами).

Джерела 
https://xn----dtblnliedaajn0a2k9a.xn--p1ai/
Райони Москви